<noinclude>

Микола Бравін:
 Бравін Микола Захарович (1881–1921) — російський дипломат.
 Бравін Микола Михайлович (1883-1956) — актор Московського театру оперети, народний артист РРФСР (1954).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок